Il gruppo della nantokite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della nantokite 
 Marshite
 Miersite
 Nantokite

Note 

Nantokite